Barco do Amor (álbum), da banda Os Atuais
 The Love Boat, telessérie da década de 1970 exibida no Brasil como O Barco do Amor
 Boat Trip, filme com Cuba Gooding Jr. traduzido em Portugal como O Barco do Amor